Középsúlyú (75 kg alatti) amatőr ökölvívók listája  
Baktijar Artajev
Balzsay Károly 
Alfonso Blanco
Malik Beyleroglu
Szerhij Derevjancsenko
Adrian Diaconu 
James Degale
Andre Dirrell
Erdei Zsolt -világbajnok
Angel Espinosa
Füzesy Zoltán
Gajdarbek Gajdarbekov -olimpiai bajnok
Andrej Gogoljev – világbajnok
Gennagyij Golovkin -világbajnok
José Gómez -olimpiai bajnok
Jorge Gutiérrez -olimpiai bajnok
Utkirbek Hajdarov – világbajnok 
Ariel Hernández -olimpiai bajnok
Matvej Korobov – világbajnok
Jeff Lacy 
Alekszandr Lebzjak
Brian Magee 
Henry Maske -olimpiai bajnok
Sven Ottke  
Papp László -olimpiai bajnok
Floyd Patterson -olimpiai bajnok
Michael Spinks -olimpiai bajnok
Iszmail Szillah
Rhoshii Wells 
Alexander Zubrikhin

Ökölvívólisták